Марија де ла Торе има више значења:

 Марија де ла Торе (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија де ла Торе (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику